Игорь Вадимович Галиновский (родился 8 ноября 1985 в Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — российский регбист, играющий на позиции трёхчетвертного в команде «Красный Яр». Выступал за сборные России по регби-15 и регби-7. Мастер спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта России.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник школы красноярского регби, начал заниматься регби в школе. С 2004 года состоял в команде «Красный Яр», в основном составе дебютировал в 2006 году. Ныне является её вице-капитаном. Лучший игрок команды в 2012 году.

Карьера в сборной

Регби-15 
В сборной России дебютировал 23 сентября 2006 в матче против Украины в Одессе. Провёл 33 игры, набрал 60 очков. Собирался сыграть на чемпионате мира 2011 года, но в контрольном матче против валлийского клуба «Ньюпорт Гвент Дрэгонс» получил перелом малой берцовой кости и пропустил чемпионат.

Регби-7 
В составе сборной России по регби-7 Галиновский выступал на чемпионатах Европы и этапах Мировой серии по регби-7. В 2006 году на этапе в Лондоне в игре против сборной Австралии он занёс три попытки, принеся россиянам сенсационную победу со счётом 21:5.

Он выиграл чемпионат Европы 2009 года, а также участвовал в чемпионате мира 2013 года в Москве и выиграл Универсиаду в том же году.

Личная жизнь 
Учился в СиБГАУ на инженера-механика. Женат, есть сын Максим. Интересуется хоккеем (следит за матчами сборной). Был участником эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр в Сочи.

Любимая книга — «Норвежский лес» Харуки Мураками. Любимый фильм — «Собачье сердце».

Достижения 
 Чемпион России (2013).
 Обладатель Кубка России (2006, 2011, 2013).
 Чемпион Европы по регби-7 (2009).
 Чемпион Универсиады (2013).
 Участник и лучший защитник «матча звезд» российской Суперлиги (2013).

Примечания

Ссылки 
 
 Игорь Галиновский: «Регби – это бои гладиатаров» 
 Профиль на сайте Летней Универсиады 2013 

Регбисты России
Игроки РК «Красный Яр»
Чемпионы Европы по регби-7
Чемпионы летней Универсиады 2013
Игроки сборной России по регби
Игроки сборной России по регби-7